Vogezen (gebergte), een bergketen gelegen in Frankrijk
Vosges, een Frans departement